

Geografia 
Stati Uniti d'America
Carson – città della California
Carson – città del Dakota del Nord
Carson – città dell'Iowa
Carson – città dello stato di Washington
Carson – città del Wisconsin
Carson City – municipalità del Nevada
Carson – deserto del Nevada
Carson – fiume del Nevada
Carson Sink – pianura parte del Gran Bacino, nel Nevada

Personaggi immaginari
Cave Carson – personaggio della DC Comics
Mitchell Carson – personaggio della Marvel Comics

Persone
Adam Carson – batterista statunitense
Afonso Carson – calciatore est-timorese
André Carson – politico statunitense
Ben Carson –  medico e politico statunitense
Chris Carson – giocatore di football americano statunitense
David Carson – designer statunitense
David Carson – regista britannico
Edward Carson – politico irlandese
Essence Carson – cestista statunitense
Gladys Helena Carson – nuotatrice britannica
Harry Carson – ex giocatore di football americano statunitense
Hunter Carson – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Jack Carson – attore canadese
Jahii Carson – cestista statunitense
John David Carson – attore statunitense
Johnny Carson – conduttore televisivo e comico statunitense
Josh Carson – calciatore nordirlandese
Julia Carson – politica statunitense
Lisa Nicole Carson – attrice statunitense
Rachel Carson – biologa e zoologa statunitense
Silas Carson – attore britannico
Scott Carson – calciatore inglese
Sofia Carson – attrice, cantante e ballerina statunitense
Stephen Carson – calciatore nordirlandese
Trevor Carson – calciatore nordirlandese

Altro
6572 Carson – asteroide della fascia principale
Carson – cratere sulla superficie di Venere
Carson – prenome inglese
Regola di Carson – legge empirica utilizzata nelle telecomunicazioni nella modulazione FM

Pagine correlate
Kit Carson (disambigua)
Robert Carson